Butzig ist
 Groß Butzig und Klein Butzig im Landkreis Flatow, Westpreußen
 Marie-Louise Butzig (1944–2017),  französische Fußballspielerin